I boschi secchi e steppa mediterranei sono una ecoregione dell'ecozona paleartica (codice ecoregione: PA1213).

La regione fa parte della ecoregione globale 123 Formazioni forestali mediterranee, inclusa nella lista Global 200.

Territorio 
L'ecoregione costituisce una zona di transizione tra la regione delle foreste mediterranee, situata più a nord, e il deserto del Sahara, più a sud, e si estende dal Marocco orientale, attraverso l'Algeria settentrionale e la Tunisia, sino alla Libia, dove comprende due distinte aree ai due lati del golfo di Sidra, e all'Egitto settentrionale, ad ovest del delta del Nilo.

Flora 
Si ritiene che in passato questa regione ospitasse dense foreste, di cui oggi sopravvivono solo piccoli frammenti, formati in prevalenza da Pinus halepensis, Juniperus phoenicea e Quercus ilex. Il paesaggio è per il resto dominato da praterie steppiche formate da mosaici di graminacee, in prevalenza Stipa tenacissima o Lygeum spartum, che si alternano a cespugli di Artemisia herba-alba (Asteraceae).

Fauna 
La fauna dell'ecoregione è composta principalmente da piccoli roditori quali Gerbillus andersoni, Gerbillus latastei, Gerbillus syrticus, Gerbillus grobbeni, Allactaga tetradactyla e Microtus guentheri. Gli unici mammiferi di media taglia tipici della regione sono la capra berbera (Ammotragus lervia), presente con popolazioni sempre meno numerose, e la gazzella di Cuvier (Gazella cuvieri), di cui sopravvivono poche centinaia di esemplari concentrati nella zona di confine tra Algeria e Tunisia.

Popolazione 
L'ecoregione ha una bassa densità abitativa (mediamente 1-5 persone per km2) e la popolazione è in genere concentrata in prossimità delle fonti di acqua e lungo le coste.

Conservazione 

All'interno dell'ecoregione vi sono poche aree naturali protette tra cui il Parco nazionale di Bouhedma e il Parco nazionale di Chambi in Tunisia e il Parco nazionale di Karabolli in Libia.

Note

Voci correlate 
Lista delle ecoregioni terrestri

Altri progetti 

Ecoregioni dell'ecozona paleartica